Сарта́ково — деревня в составе городского округа г. Нижнего Новгорода. 

Входит в Новинский сельсовет, относящийся к городу областного значения Нижний Новгород.

До 2020 года Сартаково, как и другие населённые пункты Новинского сельсовета, находилось в составе Богородского района.

Население

Транспорт 
Сартаково расположено на автомобильной трассе . Через населённый пункт ходят автобусы 206а до Нижнего Новгорода и Богородска, 218 и 219 до Нижнего Новгорода, маршрутное такси 322 до Нижнего Новгорода и Богородска. Также есть остановочная платформа на железнодорожной ветке Нижний Новгород — Арзамас.

В рамках ВСМ-2 Сартаково предлагалось как возможное место для строительства второго нижегородского вокзала предназначенного для транзитных поездов. Но в качестве второго вокзала был выбран аэропорт Стригино, расположенный на левом берегу Оки.

Достопримечательности 

В деревне расположен источник «Князь Владимирский»
и построенный в 2004—2005 годах храм в честь святого князя Владимира.
Настоятелем храма в течение пяти лет был архимандрит Кирилл (Покровский).

2 мая 2015 года митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием было совершено Великое освящение придела в честь пророка Божия Илии.

Интересные факты 
Недалеко от деревни на правом коренном склоне Оки находится Сартаковский оползень.

Примечания

Ссылки 
 Село Сартаково
 Этнографический музей музейно-выставочного комплекса "Березополье"

Населённые пункты городского округа город Нижний Новгород
Приокский район Нижнего Новгорода